El nombre Danu puede significar:

 danu, antigua palabra escita y avéstica que significa ‘río’; es la etimología común propuesta para los nombres de los ríos Danubio, Dniéper, Dniéster, Don y Donets.
 Danu, diosa hindú, madre de los dánavas.
 Danu o Dana, diosa celta en Irlanda.
 Danu, un grupo étnico en Myanmar/Birmania.
 Danu, una comuna en el distrito de Glodeni, Moldavia
 Danú, grupo irlandés de música folk.
 Danu, isla ficticia en la novela del escrito anglo-chino Timothy Mo (1950–), The Redundancy of Courage, basada en Timor Oriental.